Первые радости (фильм, 1956) — фильм режиссёра Владимира Басова, экранизация одноимённого романа Константина Федина.
 Первые радости (фильм, 1977) — советский трёхсерийный цветной телевизионный художественный фильм, поставленный на Киностудии «Ленфильм» в 1977 году режиссёром Григорием Никулиным.